Белого́ровка () — село Соледарской городской общине Бахмутского района Донецкой области Украины.

Код КОАТУУ — 1420989903. Село основано в 1843 году при императоре Николае І. Население по переписи 2020 года составляет 17 человек. Население в 1924 году составляло примерно 600—800 человек. Во время Второй мировой войны село Белогоровка было захвачено немецкими войсками. В результате жестокого боя наступательной Донбасской операции 1943 года подразделения Вермахта вынуждены были покинуть село и отступать в сторону города Бахмут. В селе Белогоровка устоновлен памятник погибшим при выполнение задания разведчикам Красной Армии. Почтовый индекс — 84542. Телефонный код — 6274.

Ссылки 
 Белогоровка на сайте Верховной рады Украины